«Королёв» (БДК-61, позднее БДК «Королёв») — большой десантный корабль проекта 775 дислоцирующийся на Военно-морской Базе Балтийского Флота и входящий в состав 71-й Бригады десантных кораблей (71 БрДК) 12 Дивизии Надводных Кораблей (12 ДНК)

История строительства 

Большой десантный корабль «БДК-61» заложен 12 февраля 1990 года на судостроительной верфи Stocznia Północna в г. Гданьске Польской республики. 16 ноября 1990 корабль был спущен на воду. 
5 января 1992 года приказом Главнокомандующего ВМФ на корабле был поднят Военно-Морской флаг. Этот день объявлен днем рождения корабля. 
По прибытии в главную базу Балтийского флота — г. Балтийск, корабль был зачислен в состав 71-й бригады десантных кораблей Балтийского флота. После успешной сдачи всех курсовых задач введен в строй кораблей первой линии постоянной готовности.

Служба 
С 23 марта 1992 года по 19 сентября 1994 года корабль выполнял специальные задачи по выводу российских войск из стран Прибалтики и Польши.

За высокие достижения в боевой подготовке корабль удостаивался права принять участие в парадах на Неве в честь Дня ВМФ в 1994 и 1995 годах. 
В 1995 году корабль представлял в Нидерландах Россию на международном морском параде стран антигитлеровской коалиции в честь 50-летия победы над фашистами во Второй мировой войне. Участвовал В Параде Победы 2015 г.

В составе соединения десантных кораблей БДК-61 пять лет подряд, с 1995 по 1999 год, завоевывал приз ГК ВМФ по десантной подготовке. По итогам 1992—1999 годов, восемь лет подряд, корабль объявляется лучшим по боевой подготовке и воинской дисциплине в 71 бригаде десантных кораблей Балтийского флота. В 1997 году за успехи в боевой подготовке корабль награждён ценным подарком Министра Обороны РФ. 28 декабря 1999 года приказом ГК ВМФ № 036 БДК-61 присвоено имя «Королёв». Корабль официально становится побратимом городу Королёв (Московская область).

В мае 2015 года «Королёв» отправился в дальний поход в Средиземное море. На 18 января 2016 года корабль прошёл более 30 тыс. миль и вышел через пролив Ла-Манш в Северное море. Возвращение в Балтийск планируется в третьей декаде января 2016 года.

Тактико-технические характеристики 
 Длина — 113 м
 Ширина — 15 м
 Осадка — 4,5 м
 Водоизмещение — 4700 т
 Скорость хода — 19 узлов
 Автономность — 30 суток
 Дальность плавания — 4500 миль
 Мореходность — неограниченная
 2 главных двигателя мощностью 2×9600 л/с
 3 ДГ мощностью 3×800 квт

Вооружение 
 2×2 реактивных комплекса «Гроза» — корабельная реактивная система залпового огня (РСЗО) МС-73 (Град-М) и её ПУС
 2×6 зенитных артиллерийских комплекса (АК-630М)
 1×1 универсальный артиллерийский комплекс (АК-176)
 1 станция управления оружием
 100 морских мин
 1 станция освещения воздушной и наводной обстановки
 4 навигационные станции
 2×16 ПУ НУП РЭП
 6 противодиверсионных гранатометов
 комплекс постановки дымовых завес

перевозит:
 усиленная десантно-штурмовая рота морской пехоты
 13 средних танков

Экипаж 
 офицеров — 12 человек
 мичманов — 12 человек
 старшин и матросов — 74 человек

Примечания

Ссылки 

Большие десантные корабли проекта 775
Сергей Королёв